Ana Simón puede referirse a:

 Anna Simon Marí (1982-), presentadora de televisión española.
 Ana María Simon Pazmiño (1973-), locutora de radio venezolana.